Osoby o tym nazwisku:
 Ben Fayot – luksemburski polityk
 Franz Fayot – luksemburski polityk i prawnik